Robert Gascoyne-Cecil peut se référer à :

 Robert Arthur Talbot Gascoyne-Cecil (1830-1903),  marquis de Salisbury, Premier ministre et homme d'État britannique ;
 Robert Arthur James Gascoyne-Cecil (1893-1972),  de Salisbury, homme politique britannique ;
 Robert Edward Peter Gascoyne-Cecil (1916-2003),  de Salisbury, parlementaire britannique ;
 Robert Michael James Gascoyne-Cecil (né en 1946),  de Salisbury, homme politique du parti conservateur britannique ;
 (Edgar Algernon) Robert Gascoyne-Cecil (1864-1958), connu comme Lord Robert Cecil,  Cecil de Chelwood, homme politique britannique et lauréat du prix Nobel de la paix en 1937.

Voir aussi